Алексей Юрьевич Жуканенко (род. , Алма-Ата, Казахская ССР, СССР) — российский профессиональный баскетболист и тренер, игравший на позиции центрового.

Карьера 
Летом 2009 года Алексей Жуканенко выступал на Всемирных Студенческих Игр в Белграде.

Играл за сборную России на чемпионате мира 2010.

Сын известного в прошлом игрока, а ныне тренера, Юрия Жуканенко.

Достижения

Клубные 
  Обладатель Еврокубка: 2011/2012
  Бронзовый призёр Единой лиги ВТБ: 2014/2015
  Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2015/2016
  Серебряный призёр чемпионата России (3): 2007/2008, 2011/2012, 2012/2013
  Серебряный призёр чемпионата Армении: 2018/2019
  Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2008/2009, 2014/2015
  Обладатель Кубка России: 2008/2009
  Серебряный призёр Кубка России: 2013/2014

Сборная России 
  Серебряный призёр Универсиады: 2009

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте БК «Самара»
 Профиль на сайте БК "Химки"
 Досье на сайте www.sports.ru
 Алексей Жуканенко: «Возможность играть перевесила все проблемы»

Баскетболисты России
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Астана»
Игроки БК «Самара»
Игроки БК «Пено Жвайгждес»
Игроки БК «Химки-Подмосковье»
Игроки БК «Иркут»
Игроки БК «Урарту»
Игроки БК «Нефтехимик»
Игроки БК «СШОР-Локомотив-Кубань»
Игроки сборной России по баскетболу
Баскетбольные тренеры России